Косово обявява своята независимост от Република Сърбия на 17 февруари 2008 г. Тогава се прокламира Република Косово. Администрациата на Косово изразява молба до всички световни правителства да признаят новата държава. Сърбия заплашва да преустанови дипломатическите си отношения с всяка държава която признае Косово. На 28 февруари 2008 г. Германия е първата държава, която съобщава, че ще признае Косово и ще направи своя офис в Прищина посолство. Шведският министър на външните работи е първият чуждестранен министър, който посещава Косово на 8 март 2008 г. 111 от 193 страни-членки на ООН са признали Косово, както и 22 от 27 членки на ЕС.

Държави, признали Косово като суверенна територия

Страни, които се противопоставят на независимостта 

  Азербайджан
  Алжир
  Ангола
  Аржентина
  Беларус
  Боливия
  Венецуела
  Виетнам
  Грузия
  Испания – член на ЕС.
  Казахстан
  Кипър – член на ЕС
  Киргизстан
  Куба
  Лаос
  Молдова
  Румъния – член на ЕС, съседна на Сърбия.
  Русия – постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, с право на вето
  Словакия – член на ЕС. Признава Косовските паспорти
  Сърбия Признава Косовските паспорти
  Таджикистан
  Украйна
  Шри Ланка

Китай, който е член на Съвета за сигурност на ООН, апелира за продължаване на преговорите и не планира признаване на Косово. Гърция, член на ЕС, иска да се продължи търсенето на консенсус и изчаква реакцията на международната общност. Тя признава Косовските паспорти. Индия, Бразилия и други страни изчакват, докато не се произнесе ООН. Редица територии с неизяснен статут признават Косово като независима държава – Западна Сахара, Северен Кипър, Тайван и др. Много страни, сред които съседните на Сърбия Балкански страни, се опасяват от възможността Косово да повлече след себе си други прояви на сепаратизъм с цел независимост.

 Поради непризнаването от страна на Русия и Китай ООН не признава Косово за независима територия.
 Страните от ЕС и от НАТО нямат обща позиция по въпроса.
 Генералният секретар на Организацията на Ислямската конференция изразява солидарност с Косово, но всяка страна сама преценява ситуацията.
 Спортните организации чакат общо решение на ООН.

Вижте също 
 Косово
 Декларация за независимост на Косово (2008)
 ЮНМИК
 Дипломатически мисии на Косово

Източници 

Политика на Косово
История на Косово